Dalyelliidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Dalyelliidae i ordningen Neorhabdocoela, klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Dalytyphloplanida, klassen Rhabdocoela, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dalyelliidae 15 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Dalyelliidae